

Presentación previa 
Quentin Halys fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Blaž Rola derrotó en la final a Ramkumar Ramanathan.

Cabezas de serie 

  Frances Tiafoe (Baja)
  Darian King (Primera ronda)
  Henri Laaksonen (Segunda ronda)
  Guido Andreozzi (Cuartos de final, retiro)

<ol start=5>
  Peter Polansky ''(Primera ronda)
  Leonardo Mayer ''(Segunda ronda)
  Stefan Kozlov ''(Cuartos de final)
  Máximo González ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Tallahassee 2017